Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1991 var det 55:e världsmästerskapet i ishockey för herrar, arrangerat av International Ice Hockey Federation, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 66:e Europamästerskapet i ishockey. Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B- och C-VM. De tre turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i Åbo, Tammerfors och Helsingfors, Finland under perioden 19 april–4 maj 1991.
B-VM i Ljubljana, Bled och Jesenice, Jugoslavien under perioden 28 mars–7 april 1991.
C-VM i Köpenhamn, Danmark under perioden 23 mars–3 april 1991.

Totalt var det 25 landslag anmälda till VM. Jämfört med föregående års VM genomfördes inget D-VM. Även detta år spelades C-gruppen med 9 lag. Inför nästa VM beslutade International Ice Hockey Federation att genomföra större förändringar, A-gruppen skulle utökas till 12 lag, inga nedflyttningar genomfördes, men väl fyra uppflyttningar.

I samband med förändringen av gruppindelningen beslutade IIHF att inte utse någon europamästare. Därmed upphörde en 81-årig tradition av EM i ishockey. Den sista EM-vinnaren blev Sovjetunionen som i denna turnering vann sin 27:e titel.

De stora politiska förändringarna i Östeuropa gjorde sig för första gången märkbara, genom Tysklands enande så fanns det inget östtyskt lag och därigenom ställde ett enat tyskt lag upp för första gången sedan andra världskriget i VM i ishockey.

Sovjetunionen spelade suveränt i den inledande omgången, men likt slutspelet i VM 1985 och 1987, så tappade laget greppet om världsmästartiteln i de avslutande matcherna. Sverige blev världsmästare för femte gången och förlorade inte en enda match, även om det vid ett flertal tillfällen såg illa ut. Tre Kronor vände mot USA, Finland och Sovjet. Räddande ängel var i flera matcher Mats Sundin som i denna turnering fick sitt stora genombrott. Tjeckoslovakien utmärkte sig negativt och slutade sexa, nationens sämsta efterkrigsreslutat.

Det svenska guldlaget firades på Sergels torg.

A-VM 

Efter en inledande omgång, där de åtta lagen spelade alla-mot-alla, fortsatte de fyra bäst placerade lagen i mästerskapsomgången om placeringarna 1–4, medan de fyra övriga lagen spelade vidare i nedflyttningsomgången om placeringarna 5 till 8. Poäng och målskillnad från den inledande omgången fördes inte med till mästerskapsomgången, vilket det dock gjordes för och nedflyttningsomgången.

Inledande omgång 
Matcherna spelades i Åbo, Tammerfors och Helsingfors i Finland.

Tabell

Matcher

Nedflyttningsomgång 
De fyra sämst placerade lagen från den inledande omgången spelade alla-mot-alla om att undgå att flyttas ned i B-gruppen. De intjänade poängen och målskillnaden från den inledande omgången flyttas med till nedflyttningsomgången. Matcherna spelades i Åbo, Finland.

Tabell

Inga nedflyttningar inför VM 1992. Upp från B-gruppen flyttades Italien, Norge, Frankrike och Polen.

Matcher

Mästerskapsomgång 
De fyra bäst placerade lagen från den inledande omgången spelade alla-mot-alla om världsmästerskapstitel och placeringar 1 till 4. Poängen och målskillnad från den inledande omgången flyttades inte med till mästerskapsomgången, alla lag startade från noll poäng och 0-0 i målskillnad. Matcherna spelades i Åbo, Finland.

Tabell

Matcher

EM 
EM-medaljer delades ut till de från Europa deltagande lagen.

B-VM 

B-världsmästerskapet spelades i Ljubljana, Bled und Jesenice, Jugoslavien. De åtta lagen spelade om fyra uppflyttningsplats till A-VM 1992. Inga nedflyttningar inför nästa års omställning av spelordning.

Tabell

Matcher

C-VM 

C-världsmästerskapet spelades i Köpenhamn i Danmark. De nio lagen spelade om fyra uppflyttningsplatser till B-VM 1992.

Tabell

Matcher

Total slutställning

Skytteliga

IIHF:s val av bästa spelare 
Målvakt: Markus Ketterer, Finland
Back: Jamie Macoun, Kanada
Forward: Valerij Kamenskij, Sovjetunionen

All star team 
Målvakt: Sean Burke, Kanada
Backar: Vjatjeslav Fetisov, Sovjetunionen; Aleksej Kasatonov, Sovjetunionen
Forwards: Valerij Kamenskij, Sovjetunionen; Thomas Rundqvist, Sverige; Jari Kurri, Finland

Källor

Fotnoter

1991
Ishockeysäsongen 1990/1991
1991 i Danmark
1991 i Finland
1991 i Jugoslavien
Internationella ishockeytävlingar i Danmark
Internationella ishockeytävlingar i Finland
Internationella ishockeytävlingar i Jugoslavien
Sportevenemang i Tammerfors
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Internationella sportevenemang i Åbo
Sportevenemang i Ljubljana
Internationella sportevenemang i Köpenhamn
Sport i Bled
Sport i Jesenice
Köpenhamn under 1900-talet
Helsingfors under 1900-talet
Åbo under 1900-talet
Ljubljana under 1900-talet